Steve Clark (gitarist)
 Steve Clark (politicus)
 Steve Clark (regisseur)
 Steve Clark (quadrathlon), quadrathlon atleet
 Steve Clark (voetballer), Amerikaans voetballer
 Steve Clark (zwemmer), Amerikaans zwemmmer